Мария Шарапова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Ким Клейстерс — не защищала свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Вера Звонарева (Полуфинал)
  Виктория Азаренко (Снятие с турнира)
  Мария Шарапова (Титул)
  Ли На (Третий раунд)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Третий раунд)
  Андреа Петкович (Полуфинал)

<li> Саманта Стосур (Четвертьфинал)
<li> Агнешка Радваньская (Снятие с турнира)<li> Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
<li> Елена Янкович (Финал)
<li> Светлана Кузнецова (Третий раунд)
<li> Ана Иванович (Второй раунд)
<li> Пэн Шуай (Четвертьфинал, отказ)
<li> Янина Викмайер ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2011